HMS Spårö har två fartyg döpts till i svenska flottan:

, minsvepare av Arkö-klass sjösatt 1957
, minröjningsfartyg av Spårö-klass (tidigare av Styrsö-klass) sjösatt 1996

Se även
Spårö
Spårö båk